Okręty US Navy o nazwie USS "Adams" (imię pierwszych dwóch pochodzi od Johna Adamsa, trzeciego natomiast od Samuela Adamsa – bohatera bitwy pod Midway):

 Pierwszy "Adams" był 28 działową fregatą zwodowaną w 1799 i pozostającą w służbie  podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej do momentu samozatopienia w 1814.
 Drugi "Adams"  był drewnianym parowcem o napędzie śrubowym włączonym do służby w 1876, służącym na Alasce i pozostającym do służby przynajmniej do 1919.
 Trzeci "Adams" (DM-27) był niszczycielem - stawiaczem min służącym podczas II wojny światowej.

Imię "Adams" nosił również 200-tonowy bryg kupiony w 1812 przez generała Williama Hulla, zdobyty przez Brytyjczyków i przyjęty do służby jako USS "Detroit".

Adams